Solo (música), composició musical tocada per un sol instrument o cantada per una sola veu.
 Solo o Surakarta, ciutat a l'illa de Java
 Palo Solo, població de l'Uruguai 
 Solo, sobrenom de Gary McKinnon
 Anakin Solo, personatge de La Guerra de les Galàxies 
 Han Solo, personatge de La Guerra de les Galàxies